KVC Delta Londerzeel is een Belgische voetbalclub uit Londerzeel. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 2574 en heeft geel en rood als clubkleuren. De club speelt in de provinciale reeksen in Vlaams-Brabant.

Geschiedenis 
De club ontstond op 18 juli 1937 en sloot zich als VC Delta Meerstraat aan bij de Belgische Voetbalbond. Een jaar later werd de naam gewijzigd naar VC Delta Londerzeel. Door het gebruik van de gemeentenaam in plaats van de straatnaam konden andere ploegen en hun supporters de club beter situeren. De Tweede Wereldoorlog brak kort daarna uit, waardoor de club toen seizoenen in noodcompetities speelde.

In de gemeente bestond ook al enige tijd Londerzeel SK. Deze club sloot tijdens de oorlog aan bij de Voetbalbond, zodat toen ook de eerste echte Londerzeelse derby's plaatsvonden.

De club draaide lang mee in de provinciale reeksen. Men slaagde er even in de nationale reeksen te bereiken in 1981. De club speelde drie seizoenen in vierde klasse, in het gezelschap van dorpsgenoot Londerzeel SK dat een jaar eerder was gepromoveerd. Samen met SK zakte men in 1984 echter weer naar provinciale.

Resultaten 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten van Delta Londerzeel van 1941 tot heden.

Erelijst 
Aangezien zowel het tweede als het derde provinciale niveau onderverdeeld is in verschillende reeksen, staat de reeks waarin het resultaat behaald is tussen haakjes achter het desbetreffende seizoen.

 Eerste Provinciale Brabant
vice-kampioen (1x): 1980–81
 Tweede Provinciale Brabant
kampioen (3x): 1978–79 (C), 1990–91 (C) en 1994–95 (C)
vice-kampioen (2x): 1963–64 (C) en 1989–90 (C)
 Derde Provinciale Brabant
kampioen (5x): 1958–59 (H), 1973–74 (F), 1976–77 (F), 2004–05 (E) en 2008–09 (F)
vice-kampioen (4x): 1957–58 (H), 1975–76 (F), 2010–11 (F), 2016–17 (C)

Bekende (ex-)trainers 
  Urbain Spaenhoven (1989–1992)
  Marc Brys (1998–2001)

Bekende (ex-)spelers 
  Ruben Van Gucht
  Sebastian Hermans (jeugd)

Externe links 
 Officiële website van Delta Londerzeel

Londerzeel
Sport in Londerzeel
Sportvereniging in Vlaams-Brabant